Köpenhamns brand kan syfta på:

 Köpenhamns brand 1728
 Köpenhamns brand 1795